Medgyesi Pál
 Medgyesi Pál (1604–1663) református lelkész, író

Medgyessy Pál
 Medgyessy Pál  (1919–1977) matematikus
 Medgyessy Pál (1954–2018) színművész